Ratschbumm ist die umgangssprachliche Bezeichnung für
76-mm-Divisionskanone M1942 (SiS-3), sowjetische Kanone im Wehrmachtsjargon
 Mekydro-Getriebe der Diesellokomotiven